USS Seawolf — кораблі ВМС США.

 USS Seawolf (SS-28), — підводний човен типу «H». Закладений у 1911 році. В процесі будівництва перейменований на «USS H-1 (SS-28)». Збудований у 1913 році. Затонув у 1920 році.
 USS Seawolf (SS-197) — підводний човен типу «Сарго». Збудований у 1939 році. Потоплений «дружнім вогнем» з човна «Річард Ровелл» 3 жовтня 1944 року
 USS Seawolf (SSN-575) — експериментальний підводний човен, другий з ядерним реактором і єдиним в США з рідинно-металічним теплообмінником ядерного реактора. На службі протягом 1957-1987 років. Утилізований у 1997 році.
 USS Seawolf (SSN-21) — підводний човен однойменного типу. Збудований у 1997 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни